L'église réformée française de Francfort (Französisch-reformierte Kirche) est une église protestante francophone anciennement située sur la Goetheplatz à Francfort. Construite entre 1789 et 1792, elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite à un autre emplacement.

Histoire 
La communauté francophone, à l'origine une église wallonne, remonte à l'arrivée, en 1554, de réfugiés protestants, fuyant les persécutions religieuses dans les Pays-Bas, actuelle Belgique.
Lors du deuxième refuge protestant, consécutif à la révocation de l'édit de Nantes, Francfort devient une plaque tournante  de l'accueil des protestants français. Environ  de réfugiés français ou palatins — certains réfugiés venant à plusieurs reprises — sont dénombrés entre 1685 et 1695. Les subsides accordés aux réfugiés proviennent principalement de l'église française, les autorités rechignant à accueillir des réfugiés non luthériens.

Références

Galerie

Voir aussi

Bibliographie 

 Wolf-Friedrich Schäufele: Johannes Calvin und die reformierten Flüchtlingsgemeinden in Frankfurt am Main, in: Jahrbuch der Hessischen Kirchengeschichtlichen Vereinigung 61/2010 S. 15-34
 Georg Altrock, Herrmann Düringer, Matthias von Kriegstein, Karin Weintz (Hrsg:) Migration und Modernisierung. 450jähriges Bestehen der Evangelischen Französisch-Reformierten Gemeinde Frankfurt am Main. Haag und Herchen Verlag, 2006, .
 Frank Berger (Hrsg:) Glaube Macht Kunst. Antwerpen - Frankfurt um 1600. Schriftenreihe des Historischen Museums Frankfurt, Band 25. Societätsverlag Frankfurt, 2005, .
 Irene Dingel (Hrsg:) Abraham Mangon, Kurze doch wahrhafftige Beschreibung der Geschichte der Reformierten in Frankfurt. 1554-1712. EVA Leipzig 2004. .
 Lothar Gall (Hrsg.): FFM 1200. Traditionen und Perspektiven einer Stadt. Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1994, . (Katalog zur 1200-Jahrfeier 1994 mit wiss. Aufsätzen).
 Anton Schindling: Wachstum und Wandel vom Konfessionellen Zeitalter bis zum Zeitalter Ludwigs XIV. Frankfurt am Main 1555–1685. In: Frankfurter Historische Kommission (Hrsg.): Frankfurt am Main – Die Geschichte der Stadt in neun Beiträgen. Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1991,  (Veröffentlichungen der Frankfurter Historischen Kommission 17).

Liens externes 
 

Francfort reformee francaise
ReformeeFrancaise
Francfort
Francfort Main
Francfort Francaise
Francfort Francaise
Francfort Francaise